Mecze Mistrzostw Świata w grupie E odbywały się w dniach 17, 22 oraz 27 czerwca.

Dwie najlepsze drużyny z grupy E (Brazylia i Szwajcaria) w 1/8 finału spotkały się z zespołami z grupy F (Szwecja i Meksyk).

Tabela 

Legenda:
 Pkt – liczba punktów
 M – liczba meczów
 W – wygrane
 R – remisy
 P – porażki
 Br+ – bramki zdobyte
 Br− – bramki stracone
 +/− – różnica bramek

Mecze

Kostaryka – Serbia 

 Piłkarz meczu:
  Aleksandar Kolarov

Brazylia – Szwajcaria 

 Piłkarz meczu:
  Philippe Coutinho

Brazylia – Kostaryka 

 Piłkarz meczu:
  Philippe Coutinho

Serbia – Szwajcaria 

 Piłkarz meczu:
  Xherdan Shaqiri

Serbia – Brazylia 

 Piłkarz meczu:
  Paulinho

Szwajcaria – Kostaryka 

 Piłkarz meczu:
  Blerim Džemaili

Linki zewnętrzne 
 FIFA: Grupa E Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej 2018 

Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej 2018